Ashmunella ashmuni är en snäckart som först beskrevs av Dall 1897.  Ashmunella ashmuni ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
ashmuni